JUP est un sigle qui peut désigner :
 Jamiat Ulema-e-Pakistan (en français, Assemblée du clergé pakistanais), un parti politique religieux pakistanais.

JUP peut aussi désigner :
 JUP, le gène qui code la protéine plakoglobine, un constituant cytoplasmique des desmosomes et des jonctions adhérentes dans les disques intercalaires du myocarde.